Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Wangunjaya (Cigemblong), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebak in de provincie Bantam
 Wangunjaya (Banjarwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Wangunjaya (Bungbulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Wangunjaya (Campaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Wangunjaya (Ciambar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Wangunjaya (Cugenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Wangunjaya (Cikalong Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Bandung Barat in de provincie West-Java
 Wangunjaya (Naringgul), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Wangunjaya (Pakenjeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java